Якубу (, ) — ім'я або прізвище, поширені в країнах Західної Африки.

Ім'я 

 Якубу Аєгбені (1982) — нігерійський футболіст
 Якубу Говон (1934) — нігерійський диктатор

Прізвище 

 Абубакарі Якубу (1981 — 2017) — ганський футболіст
 Ізабель Якубу (1986) — французька баскетболістка, олімпійська медалістка